Veslanje na Mediteranskim igrama 2013. održavalo se 21. do 23. lipnja. Sportaši su se natjecati u sedam disciplini, pet u muškoj i dvije u ženskoj konkurenciji.

Osvajači medalja

Muškarci

Žene

Izvor
Rezultati veslanja na Mediteranskim igrama 2013.

Mediteranske igre 2013.
Svjetska veslačka natjecanja državnih reprezentacija